Segismundo de Austria (Innsbruck, 26 de octubre de 1427 — ibídem, 4 de marzo de 1496) Duque, y más tarde Archiduque de Austria Anterior. Fue un Habsburgo que gobernó el Tirol de 1446 a 1490.

Vida
Segismundo (en alemán Siegmund o Sigmund) nació en Innsbruck. Sus padres eran Federico IV de Austria y Ana de Brunswick. Era primo de Federico III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

En 1446, tras la muerte de su padre, obtuvo el gobierno del Tirol y la Austria Anterior, lo que incluía el Sundgau en Alsacia, Brisgovia y algunas posesiones en Suabia. En 1449 se casó con Leonor Estuardo, Princesa de Escocia, hija de Jacobo I de Escocia.

Durante buena parte de su reinado estuvo involucrado en disputas con Nicolás de Cusa, entonces obispo de Brixen, por el control de los valles del Isarco, el Pustertal y el Eno. En 1460, tras apresar a Nicolás, fue excomulgado por el papa Pío II. El obispo huyó a Todi, pero murió antes de que el archiduque se rindiese para recibir el perdón papal.

En 1469 vendió sus tierras del Rin y en Alsacia a Carlos el Temerario. Las fuentes no aclaran si las vendió debido a las deudas que había acumulado a causa de sus lujos o si simplemente las vendió porque quería estar mejor protegido contra la expansión de la Antigua Confederación Suiza. En cualquier caso, volvió a comprar estos territorios en 1474 y se alineó junto a los suizos (con los que firmó un tratado de paz en Constanza) y las ciudades alsacianas contra Carlos en la Batalla de Héricourt.

En 1477, Federico III le hizo archiduque. Tres años más tarde murió Leonor y en 1484 Segismundo se casó con Catalina de Sajonia, hija de Alberto III de Sajonia-Meissen. Ninguno de los matrimonios le dio descendencia.

En los últimos años de la década de 1470 y principios de la de 1480 Segismundo promulgó un decreto que instituyó una reforma radical en la acuñación de moneda que dio lugar a la creación de la primera moneda de plata de buen tamaño y peso en cerca de mil años, el guldengroschen, que los Habsburgo llamarían más tarde tálero. Esta moneda es el antepasado de muchas de las grandes monedas europeas que llegarían más tarde. Mediante el empleo de nuevas técnicas mineras, las minas de plata del Tirol -anteriormente muy inactivas- volvieron a la producción y pronto muchos países vecinos reabrieron sus minas y acuñaron monedas similares. Esta producción de monedas de plata se incrementó aún más cuando la plata de las colonias españolas en América inundó la economía europea. Es por estas reformas por las que Segismundo adquirió el apodo de der Münzreiche o «rico en monedas».

Segismundo, dominado por las malas recomendaciones de su consejo, entabló en marzo de 1487 una guerra poco provechosa con la República de Venecia, la Guerra de Rovereto. Las fuerzas tirolesas se apoderaron rápidamente de las minas de plata del valle de Valsugana y en abril de 1487 Segismundo enfureció aún más a los venecianos cuando encarceló a 130 mercaderes de Venecia que iban de viaje hacia Bolzano y confiscó sus bienes. Tirol asaltó el Paso de Calliano y más tarde puso sitio al castillo de Rovereto usando bombardas, en una de las primeras ocasiones en que se emplearon estas grandes piezas de artillería. La guerra continuó hasta el verano, pero terminó sin que ningún bando alcanzase una victoria decisiva. Una baja importante del conflicto fue Roberto Sanseverino, Príncipe de Salerno.

Para 1490 la oposición de la población del Tirol llevó a Segismundo a entregar el poder a Maximiliano I de Habsburgo, que más tarde sería emperador del Sacro Imperio. No se sabe con certeza si Segismundo entregó el poder voluntariamente o si fue obligado a ello.

Ancestros

Referencias

Véase también 
 Guerras de Borgoña

Duques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XV
Condes del Tirol
Nacidos en Innsbruck
Fallecidos en Innsbruck